La linea IRT Dyre Avenue è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York situata nel Bronx. L'unico service che attualmente la utilizza è la linea 5. Costituisce di fatto una diramazione della linea IRT White Plains Road, infatti è nota anche come Dyre Avenue Branch.

Percorso

Altri progetti 

Dyre Avenue